Шейру () — французская фамилия. Известные носители:

 Шейру, Бенуа (род. 1981) — французский футболист.
 Шейру, Брюно (род. 1978) — французский футболист.